FCV kan henvise til flere artikler:

 Families with Children adopted from Vietnam – en amerikansk organisation.
 Feline calicivirus – en virus i Caliciviridae familien.
 Fuel Cell Vehicle – en bil, som anvender hydrogen til fremdriften.
 Ford Crown Victoria – en bilmodel fra Ford.
 Full Credit Voucher – et dokument indenfor finansiering

 FC Vaduz – en fodboldklub fra Vaduz, Liechtenstein.
 FC Vestsjælland – dansk professionel overbygning af Slagelse B&I's førstehold i fodbold.
 FC Vest – en dansk fodboldklub for kvinder under Sjællands Boldspil-Union.